Ниже представлен список символов штата Техас, США.

Официальные символы и обозначения штата Техас

Прочие официальные знаки

Клятва верности Техасскому флагу 
Слова клятвы:

 Honor the Texas Flag;
 I pledge allegiance to thee, Texas,
 one state under God,
 one and indivisible.

Корабли 

Имя Техас было дано четырём кораблям ВМС США и одному кораблю ВМС Конфедерации:
 CSS Texas
 USS Texas (1892)
 USS Texas (BB-35)
 USS Texas (DLGN/CGN-39)
 USS Texas (SSN-775)

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Техас
Символы